

Aeronautica 
 C-35 – designazione degli aerei USA per Cessna UC-35
 C-35 – vecchia designazione degli aerei USA (1924-1948) per Lockheed XC-35 Electra

Veicoli 
 Citroën C35 – furgone della Citroën
 HMS Belfast (C35) – nave della Royal Navy
 Sauber C35 – monoposto da Formula 1 del 2016 costruita dalla Sauber

Giochi 
 C35 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti del gambetto di re accettato